

Super-héros 

Super-héros peut désigner :
 super-héros, un type de personnage de fiction que l'on retrouve principalement dans les comics (bandes dessinées américaines) et dans leurs adaptations audiovisuelles ;
 Superhéros, un film documentaire québécois sur le métier de pompier, sorti en 2015.

Voir aussi 
 Liste de super-héros au cinéma

Superhero 
Superhero ou Superheroes peut désigner :
 Superhero, un groupe de rock chrétien de Glasgow en Écosse ;
 Superheroes, un mini-album de format DVD du groupe de power metal allemand Edguy ;
 Superheroes, le deuxième EP du groupe de power metal allemand Edguy.

Voir aussi 
 Superhero Movie (titre québécois, Film de super-héros), un film américain réalisé par Craig Mazin, sorti en 2008
 Super Hero Family (titre québécois, Les Surhumains), une série télévisée américaine